Émile Osty (1887-1981), prêtre catholique français, connu pour sa traduction complète de la Bible, et oncle de Jean Lartéguy ;
 Eugène Osty (1874-1938),  médecin français ;
 Éva Osty, nom de naissance d'Éva Darlan (née en 1948), actrice française ;
 Jacqueline Osty, paysagiste française ;
 Jean Pierre Lucien Osty, de son nom de plume Jean Lartéguy. officier, écrivain et journaliste français.

Homonymie de patronyme